Несколько кораблей и судов аргентинских военно-морских сил носили название ARA Patagonia, в честь обширного региона на юге Аргентины — Патагонии.

 ARA Patagonia (1885) — бронепалубный крейсер австрийской постройки.
 ARA Patagonia (B-1) — вспомогательное судно французской постройки.

См. также 
 ARA (префикс)